Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon a kosárlabdatornát augusztus 26. és szeptember 10. között rendezték. A tornán 16 nemzet csapata vett részt.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben a 8 csapat 2 darab, 4 csapatos csoportot alkotott, a két csoport első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig egy helyosztó csoportba kerültek.
A csoportkörből kieső csapatok a 9–15. helyért játszhattak (Bulgária visszalépése miatt), ugyanilyen módon két csoportot alkottak.

A négyes döntőben és a helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket rendeztek, de a csapatok vitték magukkal a korábbi egymás elleni eredményeiket. A négyes döntő, valamint a helyosztó csoportok végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Csoportkör

A csoport

B csoport 

 Bulgária a csoportmérkőzések után visszalépett.

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–15. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13–15. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza a H csoportban lejátszott Spanyolország – Japán 66–64-es eredményét is.

A 9–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Magyarország – Fülöp-szigetek 81–70-es és
a H csoportban lejátszott Franciaország – Mexikó 91–62-es eredményét is.

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a E csoportban lejátszott Csehszlovákia – Lengyelország 88–75-ös és
a F csoportban lejátszott Jugoszlávia – Uruguay 94–83-as eredményét is.

Négyes döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a E csoportban lejátszott Brazília – Olaszország 78–75-ös és
a F csoportban lejátszott Egyesült Államok – Szovjetunió 81–57-es eredményét is.

Végeredmény

Források 

1960
Kosárlabda
1960 a kosárlabdában